Krauschütz ist der Name folgender geographischer Einheiten in der Grenzregion von Sachsen und Brandenburg:
 Krauschütz (Elsterwerda), Stadtteil von Elsterwerda, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Krauschütz (Großenhain), Ortsteil von Großenhain, Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Krauschwitz